El Pic del Migdia de Bigorra, muntanya pirinenca de la Bigorra famosa pel seu observatori astronòmic.
 El Pic del Migdia d'Aussau, muntanya pirinenca de la Vall d'Aussau, al Bearn